Атчісон (округ, Канзас)
Атчісон (округ,  Міссурі)